Пульєзе () — італійське прізвище. Відомі носії:
 Антоніо Газзанті Пульєзе ді Котроне — мальтійський дипломат
 Оронцо Пульєзе — італійський футболіст

Італійські прізвища